

События 
 Консулы: Маний Курий Дентат (в 3-й раз, плебей) и Сервий Корнелий Меренда (патриций).
 Пирр с некоторыми галатами нападает на Македонию и захватывает многие города. Многочисленный отряд галатов в тылу у Антигона упорно сопротивлялся, но был разбит. Но Пирр одержал победу, и фаланга Антигона перешла на его сторону. Антигон отступил в Фессалию и удерживает лишь несколько прибрежных городов.
 274 — 273/272 — Первая Сирийская война между Египтом и царством Селевкидов. Военные действия в Африке и Азии с переменным успехом.
 Маг повёл войско из Кирены на Египет. Птолемей укрепил проходы, но Маг был вынужден покорять отпавшие от него племена ливийцев. Против Птолемея восстали наёмники-галаты. Маг втянул в борьбу Антиоха.

Скончались 
 274, ок. — Секстилия, др.-римская весталка, казнённая за прелюбодеяние.

Примечания